Asócio I da Arménia — príncipe de príncipe e então rei da Armênia do 
 Asócio I Arzerúnio — príncipe (iscano) de Vaspuracânia no 

Desambiguações de história